Germania
 Westphalia – esonimo inglese della Vestfalia
 Stati Uniti d'America
Westphalia – CDP della Contea di Prince George's, Maryland
 Westphalia – città della Contea di Shelby, Iowa
 Westphalia – città della Contea di Anderson, Kansas
 Westphalia – villaggio della Contea di Clinton, Michigan
 Westphalia – città della Contea di Osage, Missouri

Altro
 Westphalia – asteroide

Pagine correlate 
 Westphal